Davisov pokal 1965 je bil štiriinpetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Vzhodni del

Cona A

Cona B

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1965 v športu
1965